Fanfare (orkest)
 Blaasorkest
 Dweilorkest